Тукмако́в — русская фамилия.

Известные носители:* Тукмаков, Владимир Алексеевич (род. 1969) — российский политический деятель, глава правительства Республики Коми (2014—2016).
 Тукмаков, Владимир Борисович (род. 1946) — советский и украинский шахматист, гроссмейстер.